Black-Eye Comics foi uma editora norte-americana de quadrinhos.

Editoras de banda desenhada dos Estados Unidos
Editoras extintas dos Estados Unidos